Draginje (Koceljeva), een plaats in de Servische gemeente Koceljeva
 Draginje (Ulcinj), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Ulcinj